Cette page contient les pages d'homonymie de Aaronson et Aaronsohn.

Patronyme 

 Aaron Aaronsohn (1876-1919), un scientifique et un homme politique juif ;
 Lazarus Aaronson, souvent appelé L. Aaronson (1894-1966), poète britannique et lecteur en économie ;
 Max Aaronson (1880-1971), connu sous le nom de scène Gilbert M. Anderson, surnommé Broncho Billy Anderson, un réalisateur, acteur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Marc Aaronson (1950-1987), un astronome américain ;
 Sarah Aaronsohn (1890-1917), une espionne britannique ;
 Scott Aaronson (1981-), un chercheur américain en informatique quantique.

Autre 
 (3277) Aaronson, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Voir aussi 

Patronyme juif